Юрий Селезнёв:
 Селезнёв, Юрий Александрович (род. 1975) — украинский футболист.
 Селезнёв, Юрий Васильевич (род. 1975) — российский историк.
 Селезнёв, Юрий Иванович (1939—1984) — советский литературный критик и литературовед, достоевист.